Benedict este un nume de familie sau prenume masculin de origine latină (în traducere bene = „bine”, dicere = „a zice”; benedicere = „a vorbi de bine, a binecuvânta”, sensul contrar fiind maledicere = „a vorbi de rău, a blestema”).

Benedict se poate referi la:

Papi 
 Benedict I (575-579)
 Benedict al II-lea (683-685)
 Benedict al III-lea (855-858)
 Benedict al IV-lea (900-903)
 Benedict al V-lea (964)
 Benedict al VI-lea (972-974)
 Benedict al VII-lea (974-983)
 Benedict al VIII-lea (1012-1024)
 Benedict al IX-lea (1032-1048)
 Benedict al X-lea (1058-1059)
 Benedict al XI-lea (1303-1304)
 Benedict al XII-lea (1334-1342)
 Benedict al XIII-lea (1724-1730
 Benedict al XIV-lea (1740-1758)
 Benedict al XV-lea (1914-1922)
 Benedict al XVI-lea (2005-2013)

Alte personalități 
 Benedict de Nursia (480–547), întemeietorul ordinului călugărilor benedictini

Denumiri geografice 
 Benedikt (Slovenia)
 Sânbenedic, Alba

Vezi și 
 
 
 Benedetto Croce
 Benedict Cazimir Ionescu 
 Benedict M. Menkes 
 Benedict Spinoza 
 Benedictin 
 Benediktbeuern 
 Beneditinos 
 Benedito Leite 
 Benedito Novo 
 Listă de zile onomastice

Prenume masculine